Список видов, занесённых в Красную книгу Ярославской области, изданную в 2004 году. В Красную книгу Ярославской области попали 14 видов грибов, 173 вида растений и 172 вида животных. Классификация приведена по изданию.

Царство Грибы / Fungi 

Отдел Базидиомицеты / Basidiomycota
 Класс Базидиомицеты / Basidiomycetes
 Порядок Агариковые / Agaricales
 Семейство Агариковые / Agaricaceae
 Лепиота луговая / Lepiota oreadiformis Velen. [=Lepiota laevigata (J. Lange) J. Lange = Lepiota pratensis (Fr.) Rea]
 Семейство Плютеевые / Pluteaceae
 Плютей петасатус / Pluteus petasatus (Fr.: Fr.) Gill.
 Семейство Рядовковые / Tricholomataceae
 Трихолома опоясанная, рядовка опоясанная / Tricholoma cingulatum (Almfelt ex Fr.: Fr.) Jacob.
 Порядок Болетовые / Boletales
 Семейство Болетовые / Boletaceae
 Дубовик оливково-бурый, дубовик обыкновенный, болет грязно-бурый, поддубник / Boletus luridus (Schaeff.: Fr.) Fr.
 Осиновик белый, подосиновик белый / Leccinum percandidum (Vassilk.) Watling
 Семейство Гиродоновые / Gyrodontaceae
 Гиропорус каштановый, каштановый гриб, каштановик / Gyroporus castaneus (Bull.: Fr.) Que, l.
 Гиропорус синеющий, синяк / G. cyanescens (Bull.: Fr.) Que, l.
 Порядок Весёлковые / Phallales
 Семейство Весёлковые, или Фаллюсовые / Phallaceae
 Мутинус Равенеля / Mutinus ravenelii (Berk. et Curtis) E. Fischer
 Порядок Ганодермовые / Ganodermatales
 Семейство Ганодермовые / Ganodermataceae
 Ганодерма блестящая, лакированный трутовик / Ganoderma lucidum (M. A. Curtis: Fr.) P. Karst.
 Порядок Герициевые / Hericiales
 Семейство Герициевые / Hericiaceae
 Гериций коралловидный, ежевик коралловидный / Hericium coralloides (Fr.: Fr.) Pers.
 Порядок Кантарелловые / Cantharellales
 Семейство Клавариадельфовые / Clavariadelphaceae
 Клавариадельфус пестиковый, или рогатик пестиковый / Clavariadelphus pistillaris (L.: Fr.) Donk
 Порядок Кортинариевые / Cortinariales
 Семейство Паутинниковые / Cortinariaceae
 Паутинник фиолетовый / Cortinarius violaceus (L.: Fr.) S. F. Gray
 Феолепиота золотистая, чешуйчатка травяная / Phaeolepiota aurea (Matt.: Fr.) Maire [=Pholiota vahlii (Schum.) S. Peters.]
 Порядок Пориевые / Poriales
 Семейство Кориоловые / Coriolaceae
 Грифола зонтичная, трутовик разветвлённый, полипорус зонтичный / Grifola umbellata (Pers.: Fr.) Pila, t [=Polyporus umbellatus Fr.)

Царство Растения / Plantae

Отдел Плауновидные / Lycopodiophyta 
Класс Плауновые / Lycopodiopsida
 Семейство Баранцовые / Huperziaceae
 Баранец обыкновенный / Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.
 Семейство Плауновые / Lycopodiaceae
 Плаун топяной / Lycopodium inundatum L.
Класс Полушниковые / Isoëtopsida
 Семейство Полушниковые / Isoëtaceae
 Полушник озёрный / Isoëtes lacustris L.
 Полушник шиповатый / Isoëtes setacea Lam.

Отдел Хвощевидные / Equisetophyta 
Класс Хвощовые / Equisetopsida
 Семейство Хвощовые / Equisetaceae
 Хвощ камышевидный / Equisetum scirpoides Michx.

Отдел Папоротниковидные / Pteridophyta 
Класс Настоящие Папоротники / Polypodiopsida
 Семейство Щитовниковые / Dryopteridaceae
 Многорядник Брауна / Polystichum braunii (Spenn.) Fe, е
 Семейство Кочедыжниковые / Athyriaceae
 Пузырник ломкий / Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
 Семейство Ужовниковые / Ophioglossaceae
 Ужовник обыкновенный / Ophioglossum vulgatum L.
 Семейство Гроздовниковые / Botrychiaceae
 Гроздовник виргинский / Botrychium virginianum (L.) Sw.
 Гроздовник многораздельный / Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.

Отдел Покрытосеменные, или Цветковые / Magnoliophyta, или Angiospermae

Класс Лилиопсиды, или Однодольные / Liliopsida, или Monocotyledones 
 Семейство Ежеголовниковые / Sparganiaceae
 Ежеголовник злаковый / Sparganium gramineum Georgi
 Ежеголовник скученный / Sparganium glomeratum (Laest.) L. Neum.
 Семейство Рдестовые / Potamogetonaceae
 Рдест альпийский / Potamogeton alpinus Balb.
 Рдест длиннейший / Potamogeton praelongus Wulf.
 Рдест остролистный / Potamogeton acutifolius Link
 Рдест туполистный / Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch
 Семейство Цанникеллиевые / Zannichelliaceae
 Цанникеллия болотная / Zannichellia palustris L.
 Семейство Наядовые / Najadaceae
 Наяда гибкая / Caulinia flexilis Wild.
 Семейство Ситниковидные / Juncaginaceae
 Триостренник морской / Triglochin maritimum L.
 Семейство Злаки / Graminea
 Гребенник обыкновенный / Cynosurus cristatus L.
 Коротконожка лесная / Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
 Коротконожка перистая / Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
 Кострец Бенекена / Bromopsis benekenii (Lange) Holub [Bromus benekenii (Lange) Trimen.]
 Лерхенфельдия извилистая / Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur. [Deschampsia flexuosa (L.) Nees]
 Манник дубравный / Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et Koern.
 Манник литовский / Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski
 Овсяница валисская, или типчак / Festuca valesiaca Gaudin
 Овсяница высокая / Festuca altissima All.
 Пырейник волокнистый / Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvel. [Agropyron fibrosum (Schrenk) Cand.]
 Тонконог гребенчатый / Koeleria cristata (L.) Pers. [K. gracilis Pers.]
 Трищетинник желтоватый / Trisetum flavescens (L.) Beauv.
 Трищетинник сибирский / Trisetum sibiricum Rupr.
 Тростянка овсяницевидная / Scolochloa festucacea (Willd.) Link
 Цинна широколистная / Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
 Семейство Осоковые / Cyperaceae
 Блисмус сжатый / Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link
 Камыш Табернемонтана / Scirpus tabernaemontani C. C. Gmel.
 Клубнекамыш морской / Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
 Осока береговая / Carex riparia Curt.
 Осока богемская, или сытевидная / Carex bohemica Schreb.
 Осока болотолюбивая / Carex heleonastes Ehrh.
 Осока вздутоносная / Carex rhynchophysa С. A. Mey.
 Осока волосистая / Carex pilosa Scop.
 Осока волосовидная / Carex capillaris L.
 Осока гвоздичная / Carex caryophyllea Latourr.
 Осока головчатая / Carex capitata L.
 Осока двудомная / Carex dioica L.
 Осока заливная / Carex irrigua (Wahl.) Smith ex Hoppe
 Осока лесная / Carex sylvatica Huds.
 Осока плевельная / Carex loliaceae L.
 Осока прямоколосая / Carex atherodes Spreng.
 Осока тонкоцветковая / Carex tenuiflora Wahl.
 Осока шариконосная / Carex pilulifera L.
 Очеретник белый / Rhynchospora alba (L.) Vahl.
 Пухонос альпийский / Baethryon alpinum (L.) Egor.
 Сыть бурая / Cyperus fuscus L.
 Семейство Ситниковые / Juncaceae
 Ситник Жерара / Juncus gerardii Lois.
 Семейство Лилейные / Liliaceae
 Гусиный лук красноватый / Gagea erubescens (Bess.) Schult. et Schult. fil.
 Купена многоцветковая / Polygonatum multiflorum (L.) All.
 Чемерица Лобеля / Veratrum lobelianum Bernh.
 Семейство Ирисовые / Iridaceae
 Ирис сибирский / Iris sibirica L.
 Семейство Орхидные / Orchidaceae
 Бровник одноклубневый / Herminium monorchis (L.) R. Br.
 Венерин башмачок крапчатый / Cypripedium guttatum Sw.
 Венерин башмачок настоящий / Cypripedium calceolus L.
 Гаммарбия болотная / Hammarbya paludosa (L.) Kuntze
 Гнездовка настоящая / Neottia nidus-avis (L.) Rich.
 Гудайера ползучая / Goodyera repens (L.) R. Br.
 Дремлик болотный / Epipactis palustris (L.) Crantz
 Дремлик широколистный / Epipactis helleborine (L.) Crantz
 Кокушник длиннорогий / Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
 Ладьян трехнадрезный / Corallorhiza trifida Chatel.
 Лосняк Лезеля / Liparis loeselii (L.) Rich.
 Любка двулистная, или ночная фиалка / Platanthera bifolia (L.) Rich.
 Любка зеленоцветковая / Platanthera chlorantha (Cust.) Reichb.
 Мякотница однолистная / Malaxis monophyllos (L.) Sw.
 Надбородник безлистный / Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.
 Неоттианта клобучковая / Neottianthe cucullata (L.) Schlechter.
 Офрис насекомоносная / Ophrys insectifera L.
 Пальчатокоренник кровавый / Dactylorhiza cruenta (O. F. Muell.) Soo
 Пальчатокоренник мясо-красный / Dactylorhiza incarnata (L.) Soo
 Пальчатокоренник пятнистый / Dactylorhiza maculata (L.) Soo
 Пальчатокоренник Траунштейнера / Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo
 Пальчатокоренник Фукса / Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo
 Пололепестник зеленый / Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.
 Тайник сердцевидный / Listera cordata (L.) R. Br.
 Тайник яйцевидный / Listera ovata (L.) R. Br.
 Ятрышник шлемоносный / Orchis militaris L.

Класс Магнолиопсиды, или Двудольные / Magnoliopsida, или Dicotyledones 
 Семейство Ивовые / Salicaceae
 Ива лопарская / Salix lapponum L.
 Ива черничная / Salix myrtilloides L.
 Семейство Берёзовые / Betulaceae
 Берёза карликовая / Betula nana L.
 Берёза приземистая / Betula humilis Schrank
 Семейство Ильмовые / Ulmaceae
 Вяз гладкий / Ulmus laevis Pall.
 Вяз голый, или шершавый / Ulmus glabra Huds.
 Семейство Портулаковые / Portulacaceae
 Монция ключевая / Montia fontana L.
 Семейство Гвоздичные / Caryophyllaceae
 Волдырник ягодный / Cucubalus baccifer L.
 Гвоздика песчаная / Dianthus arenarius L.
 Гвоздика Фишера / Dianthus fischeri Spreng.
 Дрёма двудомная, или дрёма лесная / Melandrium dioicum (L.) Coss. еt Germ. [Melandrium sylvestre (Schkuhr) Roehl.]
 Семейство Кувшинковые / Nymphaeaceae
 Кубышка малая / Nuphar pumila (Timm) DC.
 Кувшинка белая / Nymphaea alba L.
 Кувшинка чисто-белая / Nymphaea candida J. et C. Presl.
 Семейство Лютиковые / Ranunculaceae
 Борец Флёрова / Aconitum flerovii Steinb.
 Борец шерстистоусый / Aconitum lasiostomum Reichb.
 Ветреница алтайская / Anemone altaica Fisch. ex C. A. Mey.
 Ветреница дубравная / Anemone nemorosa L.
 Ветреница лесная / Anemone sylvestris L.
 Воронец красноплодный / Actaea erythrocarpa Fisch.
 Живокость высокая / Delphinium elatum L.
 Ломонос прямой / Clematis recta L.
 Лютик Гмелина / Ranunculus gmelinii DC.
 Лютик стелющийся / Ranunculus reptans L.
 Печёночница благородная, или перелеска / Hepatica nobilis Mill.
 Прострел раскрытый, или сон-трава / Pulsatilla patens (L.) Mill.
 Семейство Крестоцветные / Cruciferae
 Чесночница черешковая / Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande
 Шилолистник водяной / Subularia aquatica L.
 Семейство Росянковые / Droseraceae
 Росянка английская / Drosera anglica Huds.
Семейство Толстянковые / Crassulaceae
 Молодило побегоносное / Jovibarba sobolifera (J. Sims) Opiz
 Семейство Камнеломковые / Saxifragaceae
 Камнеломка болотная, или царские очи / Saxifraga hirculus L.
 Семейство Розоцветные / Rosaceae
 Земляника зелёная, или луговая клубника / Fragaria viridis Duch.
 Земляника мускусная, или лесная клубника / Fragaria moschata Duch.
 Куманика / Rubus nessensis W. Hall
 Малина арктическая, или поленика, или княженика / Rubus arcticus L.
 Малина хмелелистная / Rubus humulifolius C. A. Mey.
 Семейство Бобовые / Fabaceae
 Клевер земляничный / Trifolium fragiferum L.
 Чина болотная / Lathyrus palustris L.
 Семейство Гераниевые / Geraniaceae
 Герань Роберта / Geranium robertianum L.
 Семейство Молочайные / Euphorbiaceae
 Молочай Бородина / Euphorbia borodinii Sambuk
 Семейство Водяниковые / Empetraceae
 Водяника чёрная, или вороника, или шикша / Empetrum nigrum L.
 Семейство Фиалковые / Violaceae
 Фиалка персиколистная, или фиалка прудовая / Viola persicifolia Schreb. (V. stagnina Kit.)
 Фиалка топяная / Viola uliginosa Bess.
 Семейство Кипрейные / Onagraceae
 Двулепестник парижский / Circaea lutetiana L.
 Семейство Зонтичные / Umbelliferaceae
 Бутень душистый / Chaerophyllum aromaticum L.
 Бутень клубненосный / Chaerophyllum bulbosum L.
 Гирчовник татарский / Conioselinum tataricum Hoffm.
 Дудник болотный / Angelica palustris (Bess.) Hoffm.
 Жгун-корень сомнительный, или кадения сомнительная / Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. [Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et V. Tuchom.]
 Подлесник европейский / Sanicula europaea L.
 Семейство Грушанковые / Pyrolaceae
 Грушанка средняя / Pyrola media Sw.
 Зимолюбка зонтичная / Chimaphila umbellata (L.) W. Barton.
 Семейство Вересковые / Ericaceae
 Клюква мелкоплодная / Oxycoccus microcarpus Turcz. еx Rupr.
 Толокнянка обыкновенная, или медвежья ягода / Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
 Семейство Первоцветные / Primulaceae
 Турча болотная / Hottonia palustris L.
 Семейство Маслинные / Oleaceae
 Ясень обыкновенный, или высокий / Fraxinus excelsior L.
 Семейство Горечавковые / Gentianaceae
 Горечавка крестовидная / Gentiana cruciata L.
 Горечавка лёгочная / Gentiana pneumonanthe L.
 Золототысячник обыкновенный / Centaurium erythraea Rafn.
 Семейство Ластовневые / Asclepiadaceae
 Ластовень лекарственный / Antitoxicum officinale (Moench) Pobed.
 Семейство Бурачниковые / Boraginaceae
 Воробейник лекарственный / Lithospermum officinale L.
 Семейство Губоцветные / Labiatae
 Змееголовник Рюйша / Dracocephalum ruyschiana L.
 Шлемник копьелистный / Scutellaria hastifolia L.
 Семейство Норичниковые / Scrophulariaceae
 Вероника широколистная / Veronica teucrium L.
 Коровяк метельчатый / Verbascum lychnitis L.
 Коровяк чёрный / Verbascum nigrum L.
 Марьянник гребенчатый, или петушиный гребешок / Melampyrum cristatum L.
 Мытник Кауфмана / Pedicularis kaufmannii Pinzg.
 Мытник скипетровидный / Pedicularis sceptrum-carolinum L.
 Петров крест чешуйчатый / Lathraea squamaria L.
 Семейство Пузырчатковые / Lentibulariaceae
 Пузырчатка малая / Utricularia minor L.
 Пузырчатка промежуточная / Utricularia intermedia Hayne
 Пузырчатка южная / Utricularia australis R. Br.
 Семейство Жимолостные / Caprifoliaceae
 Жимолость Палласа / Lonicera pallasii Lebed.
 Семейство Колокольчиковые / Campanulaceae
 Колокольчик болонский / Campanula bononiensis L.
 Колокольчик олений / Campanula cervicaria L.
 Колокольчик рапунцелевидный / Campanula rapunculoides L.
 Колокольчик сибирский / Campanula sibirica L.
 Семейство Сложноцветные / Compositae
 Белокопытник гибридный / Petasites hybridus (L.) Gaertn., Mey. et Scherb.
 Белокопытник холодный, угловатый / P. frigidus (L.) Fr.
 Бузульник Лидии / Ligularia lydiae Minder.
 Крестовник приречный / Senecio fluviatilis Wallr.
 Недоспелка копьелистная, или какалия копьевидная / Cacalia hastata L.
 Посконник коноплёвый / Eupatorium cannabinum L.
 Скерда сибирская / Crepis sibirica L.
 Скерда тупоконечная / Crepis praemorsa (L.) Tausch
 Солонечник русский / Galatella rossica Novopokr.

Царство Животные / Animalia

Класс Насекомые / Insecta

Отряд Сетчатокрылые / Neuroptera 
 Семейство Муравьиные львы / Myrmeleontidae
 Обыкновенный муравьиный лев / Myrmeleon formicarius Linnaeus.
 Семейство Гемеробииды / Hemerobiidae
 Листокрыл / Drepanopteryx phalaenoides (Linnaeus).

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки / Lepidoptera 
 Семейство Слизневидки, или Бабочки-мокрицы / Limacodidae
 Бабочка-ослик / Heterogenea asella (Denis & Schiffermuller).
 Семейство Пестрянки / Zygaenidae
 Пестрянка сливовая / Rhagades pruni (Denis & Schiffermuller).
 Семейство Листовертки / Tortricidae
 Аклерис лакордариана / Acleris lacordariana (Duponchel).
 Аргироплоце арбутелла / Argyroploce arbutella (Linnaeus).
 Эпинотия толокнянковая / Epinotia nemorivaga (Tengstrom).
 Семейство Пальцекрылки / Pterophridae
 Пальцекрылка разнопалая / Pselnophorus heterodactyla (Muller).
 Семейство Окончатые мотыльки / Thyrididae
 Мотылёк окончатый / Thyris fenestrella (Scopoli).
 Семейство Коконопряды / Lasiocampidae
 Серый выемчатокрылый коконопряд / Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus).
 Семейство Павлиноглазки, или Сатурнии / Saturniidae
 Малая сатурния, или малый ночной павлиний глаз / Saturnia pavonia (Linnaeus).
 Семейство Бражники, или Сфинксы / Sphingidae
 Бражник слепой / Smerinthus caecus Menetries.
 Семейство Толстоголовки / Hesperiidae
 Разнокрылка морфей / Hetepopterus morpheus (Pallas).
 Семейство Кавалеры, или Парусники / Papilionidae
 Аполлон обыкновенный / Parnassius apollo (Linnaeus).
 Аполлон чёрный, или Мнемозина / Parnassius mnemosyne (Linnaeus).
 Семейство Белянки / Pieridae
 Торфяниковая желтушка / Colias palaeno (Linnaeus).
 Семейство Голубянки / Lycaenidae
 Червонец голубоватый / Lycaena helle (Denis & Schiffermuller).
 Червонец альцирон / L. alciphron (Rottemburg).
 Голубянка карликовая / Cupido minimus (Fuessly).
 Голубянка арион / Maculinea arion (Linnaeus).
 Голубянка алексис / Glaucopsyche alexis (Poda).
 Голубянка идас / Plebeius idas (Linnaeus).
 Голубянка торфяниковая / Plebeius optilete (Knoch).
 Голубянка бурая, или агестис / Aricia agestis (Denis & Schiffermuller).
 Голубянка викрама / Pseudophilotes vicrama (Moore).
 Семейство Многоцветницы, или Нимфалиды / Nymphalidae
 Перламутровка болотная, или эуномия / Boloria eunomia (Esper).
 Перламутровка фиалковая, или эфросина / Boloria euphrosyne (Linnaeus).
 Перламутровка красивая, или титания / Boloria titania (Esper).
 Перламутровка северная / Boloria aguilonaris (Stichel).
 Многоцветница чёрно-рыжая / Nymphalis xanthomelas (Esper)
 Многоцветница V-белое / Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermuller).
 Шашечница матурна / Euphydryas maturna (Linnaeus).
 Шашечница авриния / Euphydryas aurinia (Rottemburg).
 Шашечница цинксия / Melitaea cinxia (Linnaeus).
 Шашечница феба / Melitaea phoebe (Denis & Schiffermuller).
 Шашечница аврелия / Melitaea aurelia Nickerl.
 Семейство Бархатницы, или Сатиры / Satyridae
 Крупноглазка, или краеглазка печальная / Lopinga achine (Scopoli).
 Сенница болотная / Coenonympha tullia (Muller).
 Сенница скрытная, или аркания / Coenonympha arcania (Linnaeus).
 Сенница боровая / Coenonympha hero (Linnaeus).
 Боровой сатир, или семела / Hipparchia semele (Linnaeus).
 Семейство Эпиплемиды / Epiplemidae
 Эверсманния экзорната, или эпиплема экзорната / Eversmannia exornata (Eversmann).
 Семейство Пяденицы / Geometridae
 Весенница осиновая / Archiearis notha (Hubner).
 Семейство Совки / Noctuidae
 Стрельчатка пятнистая / Panthea coenobita (Esper).
 Ксиломойя ретинакс / Xylomoia retinax (Mikkola).
 Малиновая орденская лента / Catocala sponsa (Linnaeus).
 Орденская лента неверная / Catocala adultera Menetries.
 Семейство Медведицы / Arctiidae
 Медведица жёлтая / Arctia flavia (Fuessly).
 Медведица сельская / Arctia villica (Linnaeus).

Отряд Жуки / Coleoptera 
 Семейство Скакуны / Cicindelidae
 Скакун лесной / Cicindela silvatica Linnaeus.
 Скакун германский / Cicindela germanica Linnaeus.
 Семейство Жужелицы / Carabidae
 Жужелица блестящая / Carabus nitens Linnaeus.
 Жужелица золотоямчатая / Carabus clathratus Linnaeus.
 Жужелица морщинистая / Carabus coriaceus Linnaeus.
 Жужелица Менетрие / Carabus menetriesi Faldermann.
 Красотел исследователь / Calosoma investigator (Illiger).
 Плотинник жёлтый / Nebria livida (Linnaeus).
 Птеростих блестяще-черный / Pterostichus aterrimus (Herbst).
 Тускляк Яковлева / Amathitis jakowlewi (Tschitscherin).
 Семейство Плавунцы / Dytiscidae
 Плавунец широчайший / Dytiscus latissimus (Linnaeus).
 Плавунец лапландский / Dytiscus lapponicus Gyllenhal.
 Семейство Карапузики / Histeridae
 Карапузик-плоскуша / Hololepta plana (Sulzer).
 Семейство Рогачи / Lucanidae
 Рогачик берёзовый, или скромный / Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth).
 Семейство Пластинчатоусые / Scarabaeidae
 Навозник весенний / Geotrupes vernalis (Linnaeus).
 Навозник подвижнорогий / Odontaeus armiger (Scopoli).
 Афодий двупятнистый / Aphodius bimaculatus (Laxmann).
 Бронзовка мраморная / Liocola marmorata (Fabricius).
 Семейство Златки / Buprestidae
 Златка большая сосновая / Chalcophora mariana (Linnaeus).
 Златка бронзовая дубовая / Chrysobothris affinis (Fabricius).
 Семейство Усачи / Cerambycidae
 Усач кожевник, дровосек кожевник / Prionus coriarius (Linnaeus).
 Усач косматогрудый, дровосек косматогрудый / Tragosoma depsarium (Linnaeus)
 Пахита ламед / Pachyta lamed (Linnaeus).
 Эводин северный / Evodinus borealis (Gyllenhal).
 Усач лептура красногрудая / Macroleptura thoracica (Creutzer).
 Усач Хербста / Chlorophorus herbstii (Brahm).

Отряд Перепончатокрылые / Hymenoptera 
 Семейство Булавоусые пилильщики / Cimbicidae
 Пилильщик булавоусый Тачановского / Praia taczanovskii Andre.

Класс Круглоротые / Cyclostomata 
Отряд Миноги / Petromyzoniformes
 Семейство Миноговые / Petromyzontidae
 Европейская ручьевая минога / Lampetra planeri (Bloch).

Класс Костные рыбы / Osteichthyes 
Отряд Осетрообразные / Acipenseriformes
 Семейство Осетровые / Acipenseridae
 Стерлядь / Acipenser ruthenus Linnaeus.
 Семейство Сиговые / Coregonidae
 Переславская ряпушка / Coregonus albula pereslavicus Borisov.
Отряд Лососеобразные / Salmoniformes
 Семейство Хариусовые / Thymallidae
 Европейский хариус, обыкновенный хариус / Thymallus thymallus (Linnaeus).
Отряд Карпообразные / Cypriniformes
 Семейство Карповые / Cyprinidae
 Белоглазка / Abramis sapa Pallas.
 Линь / Tinca tinca Linnaeus.
Отряд Окунеобразные / Perciformes
 Семейство Окуневые / Percidae
 Бёрш / Stizostedion volgense Gmelin.

Класс Земноводные / Amphibia 
Отряд Бесхвостые / Anura
 Семейство Чесночницы / Pelobatidae
 Чесночница обыкновенная / Pelobates fuscus Laurenti.
 Семейство Круглоязычные / Discoglossidae
 Жерлянка краснобрюхая / Bombina bombina Linnaeus.
 Семейство Жабовые / Bufonidae
 Жаба зелёная / Bufo viridis Laurenti.

Класс Пресмыкающиеся / Reptilia 
Отряд Змеи / Serpentes
 Семейство Ужеобразные / Colubridae
 Медянка обыкновенная / Coronella austriaca Laurenti.

Класс Птицы / Aves 
Отряд Гагарообразные / Gaviiformes
 Семейство Гагаровые / Gaviidae
 Европейская чернозобая гагара / Gavia arctica arctica (Linnaeus).
Отряд Поганкообразные / Podicipediformes
 Семейство Поганковые / Podicipedidae
 Черношейная поганка / Podiceps nigricollis C. L. Brehm.
 Красношейная поганка / Podiceps auritus (Linnaeus).
 Серощёкая поганка / Podiceps grisegena (Boddaert).
Отряд Аистообразные / Ciconiiformes
 Семейство Цаплевые / Ardeidae
 Малая выпь / Ixobrychus minutus (Linnaeus).
 Семейство Аистовые / Ciconiidae
 Белый аист / Ciconia ciconia (Linnaeus).
 Чёрный аист / Ciconia nigra (Linnaeus).
Отряд Гусеобразные / Anseriformes
 Семейство Утиные / Anatidae
 Серый гусь / Anser anser (Linnaeus).
 Пискулька / Anser erythropus (Linnaeus).
 Лебедь-шипун / Cygnus olor (Gmelin).
 Лебедь-кликун / Cygnus cygnus (Linnaeus).
 Серая утка / Anas strepera Linnaeus.
 Белоглазая чернеть / Aythya nyroca (Guldenstadt).
 Луток / Mergus albellus Linnaeus.
 Большой крохаль / Mergus merganser Linnaeus.
Отряд Соколообразные / Falconiformes
 Семейство Скопиные / Pandionidae
 Скопа / Pandion haliaetus (Linnaeus).
 Семейство Ястребиные / Accipitridae
 Обыкновенный осоед / Pernis apivorus (Linnaeus).
 Полевой лунь / Circus cyaneus (Linnaeus).
 Луговой лунь / Circus pygargus (Linnaeus).
 Змееяд / Circaethus gallicus (Gmelin).
 Большой подорлик / Aquila clanga Pallas.
 Малый подорлик / Aquila pomarina (C. L. Brehm).
 Беркут / Aquila chrysaetos (Linnaeus).
 Орлан-белохвост / Haliaeetus albicilla (Linnaeus).
 Семейство Соколиные / Falconidae
 Сапсан / Falco peregrinus Tunstall.
 Кобчик / Falco vespertinus Linnaeus.
Отряд Курообразные / Galliformes
 Семейство Тетеревиные / Tetraonidae
 Среднерусская белая куропатка / Lagopus lagopus rossicus Serebrowsky.
 Семейство Фазановые / Phasianidae
 Серая куропатка / Perdix perdix (Linnaeus).
Отряд Журавлеобразные / Gruiformes
 Семейство Журавлиные / Gruidae
 Серый журавль / Grus grus (Linnaeus).
 Семейство Пастушковые / Rallidae
 Пастушок / Rallus aquaticus Linnaeus.
 Малый погоныш / Porzana parva (Scopoli).
Отряд Ржанкообразные / Charadriiformes
 Семейство Кулики-сороки / Haematopodidae
 Кулик-сорока (материковый подвид) / Haematopus ostralegus longipes Buturlin.
 Семейство Бекасовые / Scolopacidae
 Фифи / Tringa glareola Linnaeus.
 Мородунка / Xenus cinereus (Guldenstadt).
 Гаршнеп / Lymnocryptes minimus (Brunnich).
 Дупель / Gallinago media (Latham).
 Большой кроншнеп / Numenius arquata (Linnaeus).
 Средний кроншнеп / Numenius phaeopus (Linnaeus).
 Большой веретенник / Limosa limosa (Linnaeus).
 Семейство Чайковые / Laridae
 Серебристая чайка / Larus argentatus Pontoppidan.
 Белокрылая крачка / Chlidonias leucopterus (Temminck).
 Малая крачка / Sterna albifrons Pallas.
Отряд Голубеобразные / Columbiformes
 Семейство Голубиные / Columbidae
 Клинтух / Columba oenas Linnaeus.
 Кольчатая горлица / Streptopelia decaocto (Frivaldszky).
Отряд Кукушкообразные / Cuculiformes
 Семейство Кукушковые / Cuculidae
 Глухая кукушка / Cuculus saturatus Blyth.
Отряд Совообразные / Strigiformes
 Семейство Совиные / Strigidae
 Филин / Bubo bubo (Linnaeus).
 Болотная сова / Asio flammeus (Pontoppidan).
 Сплюшка / Otus scops (Linnaeus).
 Мохноногий сыч / Aegolius funereus (Linnaeus).
 Воробьиный сыч / Glaucidium passerinum (Linnaeus).
 Бородатая неясыть / Strix nebulosa Forster.
Отряд Ракшеобразные / Coraciiformes
 Семейство Сизоворонковые / Coraciidae
 Сизоворонка / Coracias garrulus Linnaeus.
 Семейство Зимородковые / Alcedinidae
 Обыкновенный зимородок / Alcedo atthis (Linnaeus).
Отряд Дятлообразные / Piciformes
 Семейство Дятловые / Picidae
 Зелёный дятел / Picus viridis Linnaeus.
 Седой дятел / Picus canus Gmelin.
 Белоспинный дятел / Dendrocopos leucotos (Bechstein).
 Трёхпалый дятел / Picoides tridactylus (Linnaeus).
Отряд Воробьинообразные / Passeriformes
 Семейство Жаворонковые / Alaudidae
 Лесной жаворонок / Lullula arborea (Linnaeus).
 Семейство Трясогузковые / Motacillidae
 Луговой конёк / Anthus pratensis (Linnaeus).
 Семейство Сорокопутовые / Lanidae
 Обыкновенный серый сорокопут / Lanius excubitor excubitor Linnaeus.
 Семейство Врановые / Corvidae
 Кукша / Perisoreus infaustus (Linnaeus).
 Европейская кедровка / Nucifraga caryocatactes caryocatactes (Linnaeus).
 Семейство Славковые / Sylviidae
 Тростниковая камышовка / Acrocephalus scirpaceus (Hermann).
 Дроздовидная камышовка / Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus).
 Северная бормотушка / Hippolais calligata (Lichtenstein).
 Ястребиная славка / Sylvia nisoria (Bechstein).
 Семейство Мухоловковые / Muscicapidae
 Чёрный дрозд / Turdus merula (Linnaeus).
 Деряба / Turdus viscivorus Linnaeus.
 Семейство Синицевые / Paridae
 Московка / Parus ater Linnaeus.
 Европейская белая лазоревка / Parus cyanus cyanus Pallas.
 Семейство Вьюрковые / Fringillidae
 Вьюрок / Fringilla montifringilla Linnaeus.
 Обыкновенная чечётка / Acanthis flammea (Linnaeus).
 Семейство Овсяниковые / Emberizidae
 Овсянка-ремез / Emberiza rustica Pallas.
 Дубровник / Emberiza aureola Pallas.
 Садовая овсянка / Emberiza hortulana Linnaeus.

Класс Млекопитающие / Mammalia 
Отряд Насекомоядные / Insectivora
 Семейство Кротовые / Talpidae
 Русская выхухоль / Desmana moschata (Linnaeus).
Отряд Грызуны / Rodentia
 Семейство Соневые / Gliridae
 Садовая соня / Eliomys quercinus (Linnaeus).
 Семейство Мышовковые / Zapodidae
 Лесная мышовка / Sicista betulina (Pallas).
 Семейство Мышиные / Muridae
 Желтогорлая мышь / Apodemus flavicollis (Melchior).
 Семейство Хомяковые / Cricetidae
 Обыкновенный хомяк / Cricetus cricetus (Linnaeus).
Отряд Рукокрылые / Chiroptera
 Семейство Гладконосые летучие мыши / Vespertilionidae
 Бурый ушан / Plecotus auritus (Linnaeus).
 Северный кожанок / Eptesicus nilssoni (Keyserling, Blasius).
Отряд Хищные / Carnivora
 Семейство Куньи / Mustelidae
 Северная европейская норка / Mustela lutreola lutreola (Linnaeus).
 Семейство Кошачьи / Felidae
 Рысь / Felis lynx (Linnaeus).
Отряд Парнокопытные / Artiodactyla
 Семейство Оленевые / Cervidae
 Северный олень / Rangifer tarandus (Linnaeus).

Ссылки 
 Красная книга Ярославской области / Под ред. Л. В. Воронина. Ярославль: Издательство Александра Рутмана, 2004. 384 с.: ил. — 3000 экз. ISBN 5-900962-71-7 (с новыми приложениями)

Информационные списки по алфавиту